What About Now puede referirse a:

 What About Now, álbum de la banda norteamericana Bon Jovi (2013); o
 What About Now, canción de Daughtry (2006).